Un temple de Rê est un temple égyptien dédié au culte de Rê. Il en existe plusieurs :
 temple de Rê (Derr)
 temple de Rê (Héliopolis)

Index égyptologique
Re